Шарлема́нь (от , «Карл Великий»,  прижилось слитное написание Charlemagne) — традиционная русская транскрипция французского произношения имени Карла Великого; многозначный термин.

Носители фамилии

Семья Шарлемань 
Шарлемань — династия российских художников, скульпторов и архитекторов французского происхождения. 

Её представители (в хронологическом порядке):
 Шарлемань-Боде, Жан Батист (1734—1789) — скульптор, академик ИАХ.
 Шарлемань, Иосиф Иванович (Жозеф-Жан, Жозеф Иванович, Шарлемань 1-й; 1782—1861) —  старший сын предыдущего, архитектор. 
 Шарлемань, Людвиг (Людовик) Иванович (Шарлемань 2-й; 1784—1845) — младший брат предыдущего, архитектор.
 Шарлемань, Иосиф Иосифович (Жозеф-Мария, Иосиф-Мария; 1824—1870) — архитектор и художник-акварелист, автор множества акварельных видов; сын  Шарлеманя 1-го.
 Шарлемань, Адольф Иосифович (Осипович) (Шарлемань-Боде, Боде-Шарлемань; 1827—1901) — младший брат предыдущего, художник, академик ИАХ; автор самого известного в России рисунка игральных карт (т.н. атласной колоды).
 Шарлемань, Иосиф (Осип) Адольфович (Осип Адольфович; 1880—1957) — сын предыдущего, художник-баталист; был близок к «Миру искусства»; с 1918 года работал в Грузии, один из основателей Академии художеств Грузинской ССР .
 Шарлемань, Иван Адольфович (?—1920) — художник, брат предыдущего. 
 Шарлемань (Шарлемань-Новосад) Лидия Ивановна (1915—1963) — дочь предыдущего, художница, член Ленинградского Союза художников.

Другие 
 Пьер II (граф Савойи) прозванный Маленький Карл Великий (1203—1268) — граф Савойский.
 Шарлемань, Жан-Арман (1759—1838) — французский поэт, писатель, редактор и драматург.
 Шарлемань, Николай Васильевич (1887—1970) — советский биолог, доктор биологических наук.

Военная история 
 «Шарлемань» 74-пушечный французский парусный линейный корабль 1809 года постройки.
 «Шарлемань» — 80-пушечный французский парусный линейный корабль, поставлен на вооружение в 1852 г.
 Броненосцы типа «Шарлемань» — серия французских эскадренных броненосцев периода 1890-х годов; головной в серии — «Charlemagne»;
 Дивизия «Шарлемань» — дивизия в составе войск СС.

Другое 
 «Лицей Шарлемань» — разговорное название элитного парижского лицея в 4-м городском округе.
 Шарлемань — персонаж пьесы Е. Шварца «Дракон».

Примечания

См. также 
 Шарлемон